Биджапур () — округ в индийском штате Чхаттисгарх. Образован 11 мая 2007 года из части территории округа Дантевада. Административный центр — город Биджапур. Площадь округа — 6555 км².

Округа Чхаттисгарха